

Carriera
Con gli  ha disputato i Giochi panamericani di Lima 2019.

Palmarès

Virtus Bologna: 2021

Collegamenti esterni